Мещеряков, Алексей:
 Мещеряков, Алексей Владимирович (1910—1987) — Герой Социалистического Труда (1972).
 Мещеряков, Алексей Николаевич (род. 1961) — советский писатель, поэт, публицист.